Алексей Северцов: Северцов, Алексей Николаевич (1866—1936) — русский биолог.
 Северцов, Алексей Петрович (1789—1871) — герой Отечественной войны 1812 года.
 Северцов, Алексей Сергеевич (1936—2019) — российский биолог, эволюционист.